Strang bezeichnet:

 in der Elektrotechnik ein Kabel mit vielen Litzen
 die Wicklungen in einer elektrischen Maschine
 in der Molekularbiologie einen DNA-Strang
 in der Anatomie einen Muskelstrang, siehe Muskulatur
 in der Hydrologie ein Weg in Fließrichtung in einem Flusssystem
 eine Wasserleitung oder Gasleitung zur Versorgung an Endverbraucher  
 in der Textiltechnik eine Schleife aus Garn, siehe Strang (Textil)
 beim Fahrsport stabile Riemen, welche die Kraft zwischen Pferd und Kutsche übertragen, siehe Stränge.
 eine Hinrichtungsart („Tod durch den Strang“), siehe Hängen
 in der Müllerei eine Passage

Strang ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Strang (* 1977), deutscher Szenenbildner, Architekt und Hochschuldozent
 Colin Strang, 2. Baron Strang (1922–2014), britischer Peer, Hochschullehrer und Politiker (parteilos)
 David Strang (* 1968), britischer Leichtathlet
 Deborah Strang, Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Gavin Strang (* 1943), schottischer Politiker
 Gerald Strang (1908–1983), US-amerikanischer Komponist kanadischer Herkunft
 Gilbert Strang (* 1934), US-amerikanischer Mathematiker
 Gunnar Georg Emanuel Strang (1906–1992), schwedischer Politiker
 Heinrich Strang, deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 James Jesse Strang (1813–1856), US-amerikanischer religiöser Führer
 Michael L. Strang (1929–2014), US-amerikanischer Politiker
 Peter Strang (* 1936), deutscher Plastiker
 Sammy Strang (1876–1932), US-amerikanischer Baseballspieler
 Samuel T. Strang (1856–1921), US-amerikanischer Organist und Komponist

Strang ist der Name folgender Orte:

 Strang (Bad Rothenfelde), Ortsteil von Bad Rothenfelde, Niedersachsen
 Strang, seit 1964 zu Elnrode-Strang, Ortsteil von Jesberg, Hessen
 Strang (Gemeinde Micheldorf), Ortsteil von Micheldorf in Oberösterreich, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Strang (Nebraska), Fillmore County, Vereinigte Staaten
 Strang (Oklahoma), Mayes County, Vereinigte Staaten

Siehe auch: